Дмитро Анатолійович Вороновський  — український важкоатлет, Майстер спорту України міжнародного класу, бронзовий призер чемпіонатів Європи.

Результати

Посилання 
 IWF Bio 

Українські важкоатлети